LAG steht für:
 La Guaira, Venezuela (Internationaler Flughafencode)
 Landarbeitsgesetz (Österreich)
 Landesarbeitsgemeinschaft
 Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit (Bayern)
 Landesarbeitsgericht
 Lastenausgleichsgesetz (Deutschland)
 Laufstall-Arbeits-Gemeinschaft e.V.
 Lebensabschnittsgefährte, siehe Partnerschaft
 Lehramt Gymnasium
 Lenkaggregat
 Lenzing Aktien Gesellschaft mbH – Hersteller von Modal und Viskosefaser
 Liechtensteinische Akademische Gesellschaft

 Liesinger Motorenfabrik AG, ehemaliger Motoren- und Fahrzeughersteller in Wien

 Link Aggregation Group (Link Aggregation)
 Linksassoziative Grammatik
 Linzer Astronomische Gemeinschaft
 Lisbon Agenda Group
 Local Address Group (NHCP)
 Lokalbahn Aktien-Gesellschaft, ehemalige bayerische Eisenbahngesellschaft
 Lokale Aktionsgruppe (EU-Förderprogramm LEADER)
 Luftfahrtanlagen GmbH, eine Treuhänderin des Deutschen Reiches von 1939 bis 1945

lag steht für:
 Langi (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Lag steht für:
 Lag (engl.) bezeichnet eine Unterbrechung oder Verzögerung
 Lag Gitarren (französischer Gitarrenhersteller)

Lag ist der Familienname folgender Personen:
 Hans á Lag (* 1974), färöischer Fußball-, Handball- und Badmintonspieler

Siehe auch:

Abkürzung